Farmaci kan referere til følgende:

 Farmaci – den akademiske disciplin om lægemiddelfremstilling
 Farmaci – navnet på cand.pharm.-studiet (farmaceutuddannelsen)
 Farmaci (fagblad) – Danmarks Apotekerforenings fagblad